«Ма́ска» — музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата  компаний Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation. На сцене проекта разные российские и зарубежные знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность.

Ведущий проекта — шоумен Вячеслав Макаров, участник Сборной Камызякского края по КВН.

С 9 октября 2022 года на телеканале СТС выходит спин-офф «Маски» — шоу «Маска. Танцы».

Правила 
Знаменитости выступают перед жюри и зрителями в различных необычных костюмах, которые полностью скрывают их личность. Информация о выступающих строго засекречена, так как участники проекта подписали контракт о неразглашении, и их надёжно охраняют не только на сцене, но и за кулисами. Настоящие голоса конкурсантов слышны только во время исполнения песен и когда они раскрыли истинные лица. В остальное время они говорят через искажённый фильтр голоса, делясь небольшими подсказками о своих настоящих личностях. Члены жюри вслух рассуждают о возможных участниках шоу.

В начале выпуска участники делятся на 3 группы. Перед выступлением участника зрителям и жюри показывают видеоролик, в котором таинственный участник рассказывает о своём образе, делясь подсказками о своей настоящей личности. После выступления каждой группы зрители и члены жюри проводят голосование, чтобы выбрать номинанта на выбывание, набравшего наибольшее количество голосов. В конце выпуска зрители спасают от выбывания одного из трёх номинантов, затем члены жюри выбирают кто снимет маску, а второй уходит. Перед тем как оставшийся номинант покажет своё истинное лицо, члены жюри делают последние предположения, кто скрывается под его маской, затем номинант снимает маску и раскрывает свою личность, после чего в конце выпуска исполняет песню на бис (во время выступления на бис появляются интересные факты о маске и участнике, снявшем её) и покидает проект. Таким образом с каждым выпуском количество участников шоу сокращается, пока до финала не дойдут лишь четверо сильнейших участников.

Также в полуфиналах появляются и специальные гости, истинную личность которых нужно отгадать всего за одно выступление.

Финал проходит в два этапа: в первом выходят все четыре финалиста и исполняют каждый по одной песне. Сразу после этого члены жюри выбирают, кто должен снять маску первым. Затем во втором этапе финальная тройка исполняет ещё по одной песне и после этого члены жюри выбирают, кто снимает маску первым, кто вторым, а кто откроет своё истинное лицо последним. Участник, снявший маску последним, станет победителем проекта.

Производство 
Производством российской версии шоу занимается компания «ВайТ Медиа», которая приобрела права на формат шоу у корейской компании MBC. Контракт был заключён на несколько лет, на фоне ухода иностранных компаний после вторжения России на Украину его срок не прекращался досрочно.

Ряд костюмов в российской версии заимствован из иностранных локализаций. Костюмы Паука, Тучи, Слона, Робота, Чёрной Пантеры, Белого Орла, Змеи, Крокодила, Пончика, Джокера, Дракона, Осьминога, Павлина, Пчелы, Горностая, Лисёнка, Мамонтёнка и Пуделя придуманы самостоятельно.

Сезоны

Первый сезон 
Первый сезон шоу стартовал 1 марта 2020 года на телеканале НТВ. Количество участников — 12. Членами жюри стали Гарик Мартиросян, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Начиная с выпуска от 29 марта, все выпуски снимались без зрителей в зале. Это решение вызвано ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Решение о том, кто останется в шоу, а кто снимет маску, оставалось полностью на жюри.

Участники

Выпуски

Первый выпуск

Второй выпуск

Третий выпуск

Четвёртый выпуск

Пятый выпуск

Шестой выпуск

Седьмой выпуск — первый полуфинал

Восьмой выпуск — второй полуфинал

Девятый выпуск — Финал

Второй сезон 
Второй сезон шоу стартовал 14 февраля 2021 года на телеканале НТВ. Количество участников увеличилось с 12 до 14. Изменение произошло и в составе жюри: место Гарика Мартиросяна занял Александр Ревва.

Участники

Выпуски

Первый выпуск

Второй выпуск

Третий выпуск

Четвёртый выпуск

Пятый выпуск

Шестой выпуск

Седьмой выпуск

Восьмой выпуск

Девятый выпуск

Деcятый выпуск — первый полуфинал

Одиннадцатый выпуск — второй полуфинал

Двенадцатый выпуск — Финал

Третий сезон 
Третий сезон шоу стартовал 13 февраля 2022 года на телеканале НТВ. Количество участников — 14. Состав членов жюри снова изменился: место Александра Реввы занял Тимур Батрутдинов, финалист второго сезона в маске Зайца.

Участники

Выпуски

Первый выпуск

Второй выпуск

Третий выпуск

Четвёртый выпуск

Пятый выпуск

Шестой выпуск

Седьмой выпуск

Восьмой выпуск

Девятый выпуск

Десятый выпуск — первый полуфинал

Одиннадцатый выпуск — второй полуфинал

Двенадцатый выпуск — Финал

Четвёртый сезон 
Четвёртый сезон стартовал 12 февраля 2023 года на телеканале НТВ. Количество участников — 14. Состав членов жюри снова изменился: место Тимура Батрутдинова занял Алексей Воробьёв, участник новогоднего выпуска 2020 в маске Шампанского и финалист третьего сезона в маске Монстрика.

Участники

Выпуски

Первый выпуск

Второй выпуск

Третий выпуск

Четвёртый выпуск

Пятый выпуск

Шестой выпуск

Специальные выпуски

Новогодняя Маска (31 декабря 2020 года)

Новогодняя Маска (31 декабря 2021 года)

Выпуск в честь дня рождения Филиппа Киркорова

«Новогодняя Маска + Аватар» (31 декабря 2022 года)

Выпуск в честь дня рождения Валерии

Рейтинги 
Согласно данным исследовательской компании Mediascope, первый выпуск проекта стартовал с рейтингом 5,4% и долей 17% и стал вторым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей и четвёртым среди московских (аудитория 4+). К окончанию первого выпуска и раскрытию личности выбывшего участника доля программы достигла 24,9% среди аудитории 18+.
В 2020 году «Ведомости» сообщили, что «Маска» по доле и по числу зрителей стала самой популярной развлекательной передачей на российском ТВ за последние четыре года, следует из данных Mediascope, а за последние пять лет уступила по аудитории только юбилейному концерту КВН на «Первом канале» в 2016 году». Частично такую популярность объясняют ростом интереса к телевидению в период самоизоляции.
Набрав на телеканале НТВ рейтинг  в аудитории старше 18 лет, финал телепередачи «Маска» побил рекорд сериала «Глухарь. Возвращение», достигшего этого показателя в 2011 году, а сам телеканал смог отобрать у конкурентов очень высокую долю зрителей.
При подведении итогов телегода-2020 года оказалось, что финал первого сезона занял 2-е место в рейтинге самых популярных телепрограмм 2020 года.

Рейтинги в аудитории 4+

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Страница шоу «Маска» на сайте НТВ

Телепередачи по алфавиту
Телевизионные музыкальные конкурсы
Телепередачи, запущенные в 2020 году
Телепередачи компании «ВайТ Медиа»
Телепередачи НТВ
Интернациональные телепроекты
Телепередачи России